Karibiska mästerskapet 2007 () var en fotbollsturnering som spelades i Trinidad och Tobago under perioden 12–23 januari 2007. Detta var den 14:e upplagan av Karibiska mästerskapet som är Karibiens fotbollsmästerskap. Mästerskapet anordnas av CFU som är en del av CONCACAF.

Haiti vann sin första titel efter ha besegrat Trinidad och Tobago i finalen med 2-1.

Spelplatser
Det var åttonde gången som Trinidad och Tobago var värdland för mästerskapet. Mästerskapets matcher delades upp på två stycken arenor i två stycken orter.

  Hasely Crawford Stadium
Matcher i grupp Sedley Joseph och samtliga matcher i slutspelet spelades på Hasely Crawford Stadium i Port of Spain med kapacitet av 23 000 åskådare. 

 Manny Ramjohn Stadium 
Matcher i grupp Bobby Sookram spelades på Manny Ramjohn Stadium i Marabella med en kapacitet av 10 000 åskådare.

Gruppspel
Grupperna namngavs efter två stycken kända fotbollsspelare från Trinidad och Tobago, Sedley Joseph och Bobby Sookram.

Grupp Sedley Joseph
Matcherna spelades på Hasely Crawford Stadium i Port of Spain. Samtliga tider är angivna i UTC-4.

Grupp Bobby Sookram
Matcherna spelades på Manny Ramjohn Stadium i Marabella. Samtliga tider är angivna i UTC-4.

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Referenser

Fotboll på Trinidad och Tobago
Fotbollsåret 2007
2007 i Trinidad och Tobago
Sportevenemang i Trinidad och Tobago